Dřínek může být:
 Dřínek – přírodní rezervace severovýchodně od obce Hrobčice v okrese Teplice
 Dřínek (Hrobčice) – zaniklá vesnice v okrese Teplice
 Dřínek (Třebenice) – osada města Třebenice v okrese Litoměřice